Le Bangabandhu National Stadium (autrefois connu comme le Stade Dacca) est le stade national et le principal centre sportif de Dacca, capitale du Bangladesh.

Son nom actuel lui a été donné en l'honneur Sheikh Mujibur Rahman, le père de la nation, aussi connu comme  (). Il a été construit en 1954 et peut recevoir  spectateurs.

Histoire

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1954
Stade multifonction au Bangladesh
Stade de football au Bangladesh
Stade de cricket au Bangladesh
Stade portant le nom d'une personnalité politique
Football à Dacca
Bâtiment à Dacca